Линни Тейлор Шарплс (, род. 6 марта 1968, Норт-Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская и американская актриса.

Шарплс дебютировала в кино в 1998 году, сыграв роль Бет в фильме «Падший». Также она снималась в эпизодах таких телесериалов, как «Звёздные врата: SG-1», «За гранью возможного», «Андромеда», «Охотники за древностями», «Секс в другом городе», «Сверхъестественное» и других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Темпл